Sovrani del Vietnam – fino al 1822
Presidenti del Vietnam – dal 1945 (presidenti del Vietnam del Nord dal 1949 al 1976)
Presidenti del Vietnam del Sud – dal 1955 al 1976, già presidenti dello Stato del Vietnam (dal 1949 al 1955)